Потеряевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Потеряевка — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Потеряевка — посёлок в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Потеряевка — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.